Ortiz de Rozas puede referirse a:

Ortiz de Rozas, antiguo apellido nobiliario de origen español.
Domingo Ortiz de Rozas, gobernador colobial español.
Juan Manuel de Rosas, militar y político argentino, nacido Ortiz de Rozas.
Domingo Ortiz de Rozas, gobernador de Chile.
Prudencio Rosas, militar argentino, nacido Ortiz de Rozas.
Agustina Ortiz de Rozas, política argentina.
Juan Manuel Ortiz de Rosas, político argentino.
Carlos Ortiz de Rozas, diplomático argentino.
Dolores Ortiz de Rozas, cantante de jazz argentina.

También puede referirse a:
Ortiz de Rozas, paraje rural del centro de la provincia de Buenos Aires.
Estación Ortiz de Rozas, estación ferroviaria del Ferrocarril Midland.